Гай Квинкций Церт Публиций Марцелл () — римский политический первой половины II века.

В 120 году Марцелл занимал должность консула-суффекта вместе с Луцием Рутилием Пропинквием. В 132 году он был наместником провинции Сирия. Во время его правления в Иудее вспыхнуло восстание Бар-Кохбы.

Марцелл отправил на подмогу к правителю Иудеи Квинту Тинею Руфу два легиона: II Неустрашимый Траянов легион и VI Железный легион, но они не смогли помешать повстанцам во главе с Симоном Бар-Кохбой захватить Иерусалим.

Преемником Марцелла на посту наместника Сирии стал Секст Юлий Север.

Литература 
 E. Dabrowa, The Governors of Roman Syria from Augustus to Septimius Severus, 1998, pp. 92-94
 Florian Matei-Pupescu, Two fragments of Roman military diplomas discovered on the territory of the Republic of Moldova, Dacia 51, 2007, pp. 153—159
 Eck, W. — Pangerl, A, Syria unter Domitian und Hadrian: Neue Diplome für die Auxiliartruppen der Provinz, Chiron 36, 2006, pp. 205—247
 David Macdonald, New Fragmentary Diploma of the Syrian Army, 22 March 129, SCI 25, pp. 97-100
 Eck W. and Pangerl A, Neue Militardiplome für die Provinzen Syria und Iudaea/Syria Palaestina, SCI 24, 2005, pp. 114—116